Graham Island − dawna, angielska nazwa włoskiej wyspy Ferdinandea
 Wyspa Grahama (ang. Graham Island) − wyspa w Kolumbii Brytyjskiej (Kanada)
 Wyspa Grahama (ang. Graham Island) − wyspa w Nunavut (Kanada)